För rosenblad från ros (växt), se Rossläktet

Rosenblad är ett svenskt efternamn, som också finns i andra nordiska länder och i USA. Det bärs av flera släkter, varav en svensk släkt är adlig. Offentlig statistik tillgänglig i februari 2015 ger följande antal personer med namnet Roselblad bosatta i
 Sverige 365
 Finland 175
 Norge 55
 Danmark 28

Personer med efternamnet Rosenblad

 Bernhard Emanuel Rosenblad (1796–1855), finansman
 Carl Rosenblad (född 1969), racerförare och expertkommentator på TV
 Carl Rosenblad (1848–1931), militär och hovfunktionär 
 Carl Rosenblad (1854–1926), friherre, militär och skriftställare
 Curt Rosenblad (1899–1979), uppfinnare
 Eberhard Rosenblad (1714–1796), läkare och professor
 Eberhard Rosenblad (1858–1929)
 Elof Rosenblad (1756–1838), friherre och militär
 Ingvald Rosenblad (1911–2000), museiman och författare
 Johan Fredrik Rosenblad (1753–1817), kyrkomålare
 Kajsa Bjurklint Rosenblad (född 1972), akitekturhistoriker
 Mathias Rosenblad (1758–1847), greve, ämbetsman och politiker
 Nils Rosenblad, flera personer
 Nils Rosenblad (1749–1827), fortifikationsofficer
 Nils Rosenblad (1888–1981), militär, generalmajor
 Olof Rosenblad (1720–1789), kyrkomålare och tapetfabrikör

Se även
 Rosenblad (adelsätt)

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland
Norska efternamn
Danska efternamn